św. 103 męczenników koreańskich (Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang i towarzysze) (zm. 1838-1867) – grupa męczenników kanonizowanych przez papieża Jana Pawła II w 1984 r.
 bł. 124 męczenników koreańskich (Paweł Yun Ji-chung i towarzysze) (zm. 1791-1888) – grupa męczenników beatyfikowanych przez papieża Franciszka w 2014 r.